Osoby o nazwisku Moran:
 Erin Moran – aktorka amerykańska
 Fernando Navarro Morán – meksykański piłkarz
 George Moran – amerykański gangster
 Mike Moran – brytyjski muzyk
 Kevin Moran – irlandzki piłkarz
 Maria Margarita Moran – filipińska Miss Universum
 Michel Moran − hiszpański kucharz
 Rubén Morán – urugwajski piłkarz
 Shawn Moran – żużlowiec amerykański
 Kelly Moran – żużlowiec amerykański

Osoby o imieniu Moran:
 Moran Mazor – izraelska piosenkarka

Miejscowości w USA:
 Moran – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Moran – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Shackelford
Gminy w USA:
 Moran (ang. Moran Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Moran (ang. Moran Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Moran (ang. Moran Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland

Inne
 Moran – kibuc
 (10372) Moran – planetoida